Sorno bezeichnet in Deutschland
einen Ortsteil von Finsterwalde, siehe Sorno (Finsterwalde)
einen devastierten Ort bei Senftenberg, siehe Sorno (Senftenberg)

Siehe auch

Sornoer Kanal